Le terme mâconnais se rapporte à :
 le Mâconnais : dialecte parlé dans la région de Mâcon.
 une petite région de Saône-et-Loire : le Mâconnais
 un fromage de chèvre produit dans cette région : le mâconnais (fromage)
 un vignoble : le vignoble du Mâconnais
 le gentilé de la ville de Mâcon